valóság, a tudatunktól függetlenül létező anyagi világ, s annak összefüggései
Valóság, József Attila és Fejtő Ferenc szerkesztésében 1932-ben indult irodalmi lap, amelyet azonban az első szám megjelenése után betiltottak
Valóság, budapesti irodalmi és kritikai folyóirat (1945–1948)
Valóság Párizsban megjelenő politikai, irodalmi, művészeti és közgazdasági folyóirat (1953-1956)
Valóság 1956-ban megjelent budapesti napilap 
Valóság budapesti társadalomtudományi folyóirat (1958–)
Valóság bukaresti hetilap (1990–1991)